Измоденов — фамилия. Известные носители:

 Измоденов, Александр Георгиевич (1938—2022) — советский хоккеист с мячом, семикратный чемпион мира.
 Измоденов, Владислав Валерьевич (род. 1971) — российский учёный-механик, астрофизик, профессор РАН.

 Измоденова, Наталья Андреевна (род. 1981) — российская легкоатлетка.